Le Championnat de Macédoine de football 1992-1993 est la  de ce championnat depuis l'indépendance de la République de Macédoine.

Classement 

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page de la saison sur RSSSF

Championnat de Macédoine du Nord de football
Macedoine
Macedoine